Saṃsāra – parola in sanscrito che significa "l'infinito girare della ruota della vita"

Cinema 
 Samsara – film del 2001 diretto da Pan Nalin
 Samsara – film del 2011 diretto da Ron Fricke

Musica 
 Samsara – album di Alice del 2012
 Samsara – album dei To/Die/For del 2011
 Samsara – album degli Yakuza del 2006